Leipzig-Leutzsch steht für:
 Leutzsch, Stadtteil von Leipzig
 Bahnhof Leipzig-Leutzsch, Bahnhof in diesem Stadtteil